Abdagases I, rei indi
 Abdagaeses (Pàrtia), oficial part del rei Tiridates III de Pàrtia